Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Paramonow – rosyjski piłkarz, hokeista, olimpijczyk, trener piłkarski
 Gieorgij Paramonow – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Jerzy Paramonow – polski przestępca
 Siergiej Paramonow – radziecki szermierz, olimpijczyk
 Wadym Paramonow – ukraiński piłkarz